Seznam parlamentov.

Seznam

Glej tudi 
 seznam vlad

Parlamenti
Parlament